Ryszard Jakubowski, pseud. Boruta (ur. 1925) – żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego
 Ryszard Jakubowski, pseud. Kot (ur. 1930) – polski instruktor harcerski, uczestnik i dokumentalista drugiej konspiracji harcerskiej, lekarz
 Ryszard Jakubowski (ur. 1959) – polski lekkoatleta, zawodnik Stali Mielec